Der Chamchuri United Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus der Hauptstadt Bangkok, der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2011 als Fußballverein der Chulalongkorn-Universität gegründet. Von 2011 bis 2016 spielte der Verein in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Hier spielte man in der Region Bangkok. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielt der Verein in der Thai League 3 – Lower.

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 – Bangkok
 2016 – Meister
 2015 – 2. Platz

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Chulalongkorn University Stadium im Bezirk Pathum Wan in Bangkok aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Zuschauern. Eigentümer ist die Chulalongkorn University.

Spielstätten

Aktueller Kader

Beste Torschützen seit 2017

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 https://globalsportsarchive.com/team/soccer/chamchuri-united-fc/20509/ Chamchuri United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Chamchuri United FC bei facebook.com

Chamchuri United, FC
Gegründet 2011